Каллима́х (; около 310, Кирена — около 240 до н. э., Александрия) — один из наиболее ярких представителей александрийской поэзии, учёный-критик, библиограф, крупнейший эллинистический лирик.

Жизнь 
Биография Каллимаха известна только в самых общих чертах, поэт уложил её в две строки автоэпитафии:

Баттова сына могилу проходишь ты, путник. Умел он
 Песни слагать, а подчас и за вином не скучать

Его родиной была Кирена. Его отца звали Батт, а дед, тоже Каллимах, был военачальником. Уже в юности он поселился в Александрии, был учеником Зенодота и школьным учителем в Элевсине (предместье Александрии).

Его деятельность связана с царской библиотекой, однако главой Мусейона стал не он, а Аполлоний Родосский.

В его сочинениях есть ряд намёков на литературную борьбу, которые, хотя и обросли значительной научной литературой, не поддаются ясному истолкованию.

Во II гимне упоминается Фтон (Зависть), шепчущая на ухо Аполлону. Особенно известно упоминание тельхинов в прологе «Причин» — имя этих мифических персонажей Каллимах присваивает своим литературным врагам. Утраченную поэму «Ибис» в Античности считали изощрённой инвективой в адрес Аполлония Родосского.

Творчество 
Каллимах был крайне плодовитым автором, его сочинения, согласно словарю Суды, составляли более 800 книг. Он писал трагедии, сатировские драмы, лирику, ямбы, эпос и элегии.

Стиль Каллимаха сжат, насыщен собственными именами и требует от читателя значительной эрудиции.

Прозаические сочинения Каллимаха были тесно связаны с его поэтической деятельностью. Каллимах писал о птицах и реках разных народов, их календарях, чудесах и суевериях, мифологических событиях, основании греческих поселений и их названиях.

Каллимах составил «Таблицы» — аннотированный каталог Александрийской библиотеки, составлявший 120 книг. В нём все сочинения были поделены на восемь групп.

«Причины» 
Сборник состоял из четырёх книг и включал около 7000 стихов. В книгах I—II поэт на Геликоне беседовал с Музами и выслушивал их рассказы. В книгах III—IV видят рамочную композицию, где начало и конец объединены именем царицы Береники.

 Книга I. Проэмий о литературных противниках. Второй проэмий о беседе с Музами во сне. Версии происхождения Харит. Рассказ о жертвоприношении Миноса. Рассказ об аргонавтах и связанные с ними сюжеты.
 Книга II. Города Сицилии и их основатели, другие связанные темы.
 Книга III. Рассказ о Молорхе, Геракле и основании Немейских игр. Симонид. Аконтий и Кидиппа.
 Книга IV. Коса Береники. Остров Икос и почитание Пелея. Эпиникий Сосибию.

Гимны 
Перечень шести гимнов даётся в эпиграмме неизвестного автора (вероятно, VI века). Они сохранились в рукописи, включавшей также гомеровские и орфические гимны и гимны Прокла и привезённой Дж. Авриспой из Константинополя в Венецию в 1423 году. Это наиболее известная для современного читателя часть наследия Каллимаха.

Гимны написаны гексаметром, кроме гимна V, написанного элегическим дистихом.

Неясно, исполнялись ли эти гимны на каких-либо празднествах, хотя это весьма вероятно. Предполагается, что гимн II мог исполняться на Карнеях в Кирене; гимн IV — на празднике Делосского союза, организованного Птолемеем I; гимн V — на празднике Плинтерий в Аргосе или другом городе; гимн VI связывают с александрийским празднеством в честь Деметры.

Принято говорить о двойственности стиля гимнов: сохраняя основу гомеровской традиции, Каллимах преобразует её, вводя образ образованного и ироничного рассказчика, бытовые детали и намёки на актуальные политические события.

Ямбы 
Сборник состоял из 13 стихотворений объёмом около 1000 стихов, написанных в ямбических, трохаических и холиямбических размерах. Наиболее значительные фрагменты включают:
 Притчу о семи мудрецах, рассказанную Гиппонактом.
 Дары богов новорожденной Гебе.

Эпиграммы 
В составе «Палатинской антологии» сохранились 62 эпиграммы Каллимаха, ещё несколько — в составе других сочинений. В V книгу антологии вошли 3 его эпиграммы, в VI книгу (надписи на приношениях) — 11, в VII книгу (эпитафии) — 25, IX книгу — 4; XII книгу (любовь к юношам) — 12; XIII книгу — 5 эпиграмм.

Ряд эпиграмм затрагивают литературную тему: осуждают «тучность» стихов Антимаха и хвалят «точёные стихи» Арата. Есть и похвала Беренике.

Им присуща доведённая до совершенства краткость и ясность. Любовная тема как бы невзначай соединяется с литературной:
Кикликов стих ненавижу; дорогой идти проторённой
 Где то туда, то сюда толпы бредут, не хочу.
То, что нравится многим, не мило мне; мутную воду
 Пить не хочу из ручья, где её черпают все.
«Ах, как Лисаний красив, ах дружок!» — не успеешь промолвить,
 Ахнет и Эхо: «Ах, друг!» Это другой уж сказалЭпиграммы Каллимаха замечательны прежде всего неожиданной для такого любителя ухищрений простотой и отделанной ясностью. Видно, что писатель и здесь старался оттолкнуться от предшественников и современников, и от «легкости» Асклепиада, и от «трудности» Леонида,— он старается сделать эпиграмму такой же уравновешенно-законченной, как в старину, но, конечно, в применении к новым темам и в соответствии с новыми требованиями к изяществу формы. Это труднодостижимое совершенство простоты произвело сильнейшее впечатление на современников и стало идеалом для бесчисленных подражателей. Современному читателю эпиграммы Каллимаха могут показаться холодными, но некоторые из них и сейчас сохраняют подлинный лиризм:

<poem style="font-style:italic">
Кто-то сказал мне о смерти твоей, Гераклит,
и заставил
Горькие слезы пролить. Вспомнилось мне, как
с тобой
Часто в беседе мы солнца закат провожали.
Теперь же
Прахом холодным ты стал, галикарнасский
мой друг!
Но ещё живы твои соловьиные песни: жестокий,
Все уносящий Аид рук не наложит на них.</poem>
</u>

Другие сочинения

Небольшой эпиллий «Гекала», где переосмысляется миф о Тесее.

Каллимах нередко использовал необычные размеры. Хориямбами был написан гимн «Бранх»; а застольный гимн Диоскурам и Елене — четырнадцатисложным «еврипидовским» стихом.

 Влияние 
В поздней Античности Каллимах был одним из самых известных и популярных поэтов, уступая только Гомеру. Овидий говорит о непреходящей славе его мастерства и называет его римским продолжателем некоего Прокула. Квинтилиан называет Каллимаха величайшим элегическим поэтом. Учеником Каллимаха был Истр Киренский.

Влияние его на римских поэтов было заведомо больше, нежели возможно установить по сохранившимся отрывкам:
 Влияние Каллимаха на Энния ощущается в сне о Гомере и литературных размышлениях в сатурах.
 Традицию ямбов Каллимаха продолжают сатиры Луцилия и вслед за ним Горация.
 Катулл (№ 66) переложил элегию «Коса Береники», причем ссылки на Каллимаха в стихах 65 и 116 начинают и завершают важную часть его сборника.
 Вероятно, ямб 12 о рождении Гебы повлиял на знаменитую четвёртую эклогу Вергилия, в которой в средние века видели предсказание рождения Христа.
 Тибулл в элегии I 4 использовал ямб 4 Каллимаха с порицанием стяжательства.
 Сборник римских «причин» представляет собой IV книга элегий Проперция, который называет себя «римским Каллимахом».
 Сборник ямбов Каллимаха, вероятно, вдохновил Горация; его же влияние видят в представлении римского поэта об авторском самосознании.
 Основываясь на рассказе Каллимаха, Овидий сочинил «Парные послания» Аконтия и Кидиппы; «Гекала» служит образцом для истории Филемона и Бавкиды в «Метаморфозах»; а его поэма «Ибис» берёт название и основную идею у одноименной утраченной поэмы Каллимаха. Также Овидий развивает концепт «беседы с Музой» и этиологическую поэзию в «Фастах».
 Интерес к деталям в духе Каллимаха отмечает также «Фиваиду» Стация.

Сохранилось множество папирусных отрывков с его сочинениями, комментариями к ним и пересказами их содержания. Однако в Византии интерес к творчеству Каллимаха понемногу снижался, хотя его читали вплоть до начала XIII века, и в конце концов все отдельные издания его сочинений были утеряны, а сохранились лишь сборники гимнов и эпиграмм.

В XIX веке поэзию Каллимаха оценивали невысоко (и позже так продолжали считать сторонники того, что поэзия должна быть простой и искренней, а не «учёной»); но его новаторское, интеллектуально насыщенное творчество «поэта для поэтов» оказалось более созвучным литературе XX века.

 Примечания 

 Литература 

 Тексты, комментарии и переводы 
Собрания сочинений:
 В серии «Loeb classical library» изданы сочинения:
 № 129 (Гимны, эпиграммы. Арат и Ликофрон; см. издание с переводом Майра онлайн
 № 421 (Причины, Ямбы, Гекала и другие фрагменты. Мусей. Геро и Леандр).
 Издания в серии «Collection Budé»:
 Callimaque. Hymnes. — Epigrammes. — Fragments choisis. Texte établi et traduit par E. Cahen. 1922. 7e tirage 2002. 330 p. ISBN 978-2-251-00074-9
 Callimaque, Fragments poétiques. Origines, Iambes, Hécalè, fragments de poèmes épiques et élégiaques, fragments de place incertaine. Traduits et commentés par Yannick Durbec. Paris: Les Belles Lettres, 2006 (Fragments 6). xx, 308 pp. ISBN 978-2-251-74204-5
 Frank Nisetich (trans.), The Poems of Callimachus—Translated with Introduction, Notes, and Glossary. Oxford: Oxford University Press, 2001. Pp. lv, 350. ISBN 0-19-815224-8. Review (издание исключает самые мелкие фрагменты)
 Giovan Battista D’Alessio (ed.), Callimaco: Inni; Epigrammi; Ecale; Aitia; Giambi e altri frammenti, 4th edition, 2 vols. (Revised and enlarged edition). BUR Classici greci e latini 1104—1105. Milano: Biblioteca universale Rizzoli, 2007. Pp. 789. ISBN 9788817170710. Review
 Kallimachos Werke. Griechish und deutsch. Herausg. von M. Asper. Darmstadt, 2004. 548 S.

Гимны:
 Гимны Каллимаха Киринейского. / Пер. с греч. и примеч. И. Мартынова. Кн. 2. СПб, 1823. XIV, 273 стр.
 Избранные гимны и эпиграммы. / Пер. В. Алексеева. СПб, 1899. 64 стр.
 Гимны. / Пер. С. С. Аверинцева. В изданиях: Александрийская поэзия. М., 1972. — C. 101—129; Античные гимны. М., 1988. С. 141—172 и комментарии В. П. Завьяловой на с. 312—326.
 Завьялова В. П. Каллимах и его гимны. (с приложением перевода гимнов И. И. Мартынова). М.: Греко-латинский кабинет, 2009. 545 стр. ISBN 978-5-87245-141-9
 McLennan George R. Callimachus. Hymn to Zeus. Introduction and commentary. Roma, 1980.
 Williams, Frederic. Callimachus hymn to Apollo. A commentary. Oxford: Clarendon Press, 1978. 113 p.
 Bornmann Fritz. Callimachus. Hymns in Dianam. Introduzione, edizione e commento. Firenze, 1968.
 Завьялова В. П. Каллимах. Гимн «К Артемиде»: Учебное пособие к спецкурсу. М.: ГЛК, 2002. 107 стр. ISBN 5-87245-083-4
 Mineur, Wilhelmus H. Callimachus, Hymn to Delos. Introduction and commentary. Leiden: Brill, 1985. (Mnemosyne Supplement 83)
 Gigante Lanzara, Valeria. Callimaco. Inno a Delo. Pisa, 1990.
 Karina Ukleja, Der Delos-Hymnus des Kallimachos innerhalb seines Hymnensextetts. Orbis antiquus, 39. Münster: Aschendorff, 2005. Pp. vii, 353. ISBN 3-402-05400-0.
 Callimachus: The Fifth hymn. Edited with introduction and commentary by Anthary W. Bulloch. Cambridge UP, 1985. 264 p. (Cambridge Classical Texts and Commentaries 26)
 Erysichthon. A Callimachean comedy by K. J. McKay. Leiden: Brill, 1962. 202 p.
 Hopkinson, Neil. Callimachus. Hymn to Demeter. Edited with an introduction and commentary. Cambridge UP, 1984. (Cambridge Classical Texts and Commentaries 27)

Причины:
 Giulio Massimilla (ed.), Callimaco. Aitia: Libri primo e secondo: Introduzione, testo critico, traduzione e commento. (Biblioteca di studi antichi 77). Pisa: Giardini, 1996. Pp. 502. ISBN 88-427-0013-4
 Giulio Massimilla (ed.), Callimaco. Aitia: libro terzo e quarto. Biblioteca di studi antichi 92. Pisa/Roma: Fabrizio Serra editore, 2010. Pp. 604. ISBN 9788862272827. Review (с упоминанием других новых изданий Каллимаха)
 Готовится к выходу издание: Harder, M. Annette. Callimachus, Aetia. Vol. 1: Introduction, Text and Translation. Vol. 2: Commentary. Oxford and New York: Oxford University Press, 2011. 1,325 pp. (forthcoming)
 Причины. / Пер. Ю. Голубца. // Древнегреческая элегия. СПб.: Алетейя, 1996. С.194-221 и комментарии Н. А. Чистяковой на с. 362—372.
 Причины. / Пер. О. Смыки, В. Ярхо, М. Грабарь-Пассек. // Эллинские поэты VIII—III вв. до н. э. / Вступ. ст. и сост. В. Н. Ярхо. М.: Ладомир, 1999. С. 292—300 и примечания В. Н. Ярхо на с.486-490.

Гекала:
 A. S. Hollis (ed.), Callimachus, Hecale. Revised second edition. Oxford/New York: Oxford University Press, 2009. Pp. xiii, 439. ISBN 9780199562466. Review (1st ed. 1990)
 Гекала. / Пер. О. Смыки. // Эллинские поэты VIII—III вв. до н. э. / Вступ. ст. и сост. В. Н. Ярхо. М.: Ладомир, 1999. С. 210—211 и примечания В. Н. Ярхо на с. 473—475.

Ямбы:
 Arnd Kerkhecker, Callimachus' Book of Iambi. Oxford: Oxford University Press, 1999. Pp. xxiv, 334. ISBN 0-19-924006-X. Review
 Emanuele Lelli, Critica e polemiche letterarie nei Giambi di Callimaco. Hellenica 13. Alessandria: Edizioni dell’Orso, 2004. Pp. 156. ISBN 88-7694-745-0. Review
 E. Lelli, Callimaco. Giambi XIV—XVII. Roma: Edizioni dell’Ateneo, 2005. Pp. x, 217. ISBN 88-8476-018-6. Review
 Acosta-Hughes, Benjamin. The Iambi of Callimachus and the Archaic Iambic tradition. University of California Press, 2002. 351 p.
 Ямбы. / Пер. О. Смыки, В. Ярхо. // Эллинские поэты VIII—III вв. до н. э. / Вступ. ст. и сост. В. Н. Ярхо. М.: Ладомир, 1999. С. 300—303 и примечания В. Н. Ярхо на с.490-491.

Эпиграммы:
 Эпиграммы (№ 1-70) / Пер. Л. Блуменау, Ю. Голубца, Е. Свиясова, Ю. Шульца и др. // Греческая эпиграмма. СПб.: Наука, 1993. С. 78-95 и комм. на с. 394—398; менее полные собрания также в других изданиях.
 Эллинистическая литература первой половины III в. до н. э.//История всемирной литературы: В 9 т: Т.1. — М., 1983. — с.414-415

Другие сочинения:
 Из неизвестных элегий. / Пер. Ю. Голубца. // Древнегреческая элегия. СПб.: Алетейя, 1996. С. 221—224 и комментарии Н. А. Чистяковой на с. 372—374.
 Бранх. / Пер. О. Смыки. // Эллинские поэты VIII—III вв. до н. э. / Вступ. ст. и сост. В. Н. Ярхо. М.: Ладомир. 1999. С. 391 и примечания В. Н. Ярхо на с.503.

 Исследования 
 Малеин А. Начала библиографии в Греции и «Таблицы» Каллимаха. СПб, 1892. 12 стр.
 История всемирной литературы. В 9 т. Т. 1. М.: Наука, 1983. С.412-415.
 Чистякова Н. А. Эллинистическая поэзия: литература, традиции и фольклор. Л.: Издательство ЛГУ, 1988. 176 стр. С.46-78. (в примечаниях: Чистякова 1988)
 Завьялова В. П. Функционально-стилистическое значение тропов в гимнах Каллимаха. Автореф. дисс. … к. филол. н. М., 1977.
 Завьялова, В. П. Каллимах и его гимны. - М., 2009.
 Список статей В. П. Завьяловой, в значительной части посвященных Каллимаху
 Bing, Peter. The Well-Read Muse: Present and Past in Callimachus and the Hellenistic Poets (Göttingen 1988).
 Blum, Rudolf. Kallimachos. The Alexandrian Library and the Origins of Bibliography (Madison, University of Wisconsin Press 1991)
 Cameron, Alan. Callimachus and his Critics (Princeton 1995).
 Nikitinski, Oleg. Kallimachos-Studien. ‪Frankfurt a.M; New York: Peter Lang, 1996 ‪// Studien zur Klassischen Philologie. Band 98. ISBN 9783631300701.
 Richard Hunter''. The Shadow of Callimachus (Cambridge 2006)
 Новейшая библиография трудов о Каллимахе

Ссылки 

 Статья о Каллимахе в словаре «Суда» (англ.)
 Каллимах на lib.ru
 Английский перевод гимнов (Loeb Classical Library).

Персоналии:Культура Египта эпохи Птолемеев
Персоналии по алфавиту
Древнегреческие поэты
Поэты Древней Греции
Поэты Палатинской антологии
Поэты III века до н. э.
Античные писатели, чьи труды дошли до нашего времени